Рамзі — розповсюджене у країнах Сходу ім'я.

Відомі носії 
 Рамзі Бедіа (. 1972) — французький актор алжирського походження, сценарист і режисер.
 Рамзі Юсеф (. 1967) — терорист Аль-Каїди.

Див. також 
 Рамзі (прізвище)

Чоловічі імена